Ghettoblaster kan betyda följande:

 Ghettoblaster – en bärbar stereoanläggning, se Bergsprängare (stereoanläggning)
 Ghettoblaster (film) – en amerikansk komedifilm från 1996